Charlie Chan e il pappagallo cinese (The Chinese Parrot) – romanzo di Earl Derr Biggers del 1926
 The Chinese Parrot – film del 1927 diretto da Paul Leni